Colaphus pulchellus — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Распространён в Египте и, возможно, также в Алжире.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Хризомелины
Животные, описанные в 1849 году